Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na pařížském French Open 2016 byl Japonec Šingo Kunieda, kterého v semifinále vyřadil Fernández.

Titul získal nenasazený 22letý Argentinec Gustavo Fernández po finálové výhře nad skotským tenistou Gordonem Reidem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Skot v úvodní sadě nevyužil prolomené podání soupeře a vedení 4–2 na gamy.

Vítězství pro argentinského hráče znamenalo premiérový grandslamový titul z dvouhry a druhý celkově. Do žebříčku si připsal 800 bodů a získal prémii 35 000 eur, poražený finalista pak poloviční částku.

Nasazení hráčů 
  Stéphane Houdet (semifinále)
  Joachim Gérard (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2016